Гли́нка — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Глинка, Авдотья Павловна (1795—1863) — русская поэтесса, прозаик, переводчица, общественная деятельница.
 Глинка, Александр Сергеевич (1878—1940) — русский литературный критик, историк литературы; известен также под псевдонимом Волжский.
 Глинка, Андрей (1864—1938) — словацкий политик-националист.
 
 
 Глинка, Владимир Андреевич (1790—1862) — генерал от артиллерии, главный начальник горных заводов хребта Уральского.
 Глинка, Владислав Михайлович (1903—1983) — советский историк, хранитель одного из отделов Эрмитажа.
 Глинка, Войтех (1817—1904) — чешский писатель, известный под псевдонимом Франтишек Правда.
 Глинка, Глеб Александрович (1903—1989) — русский поэт и прозаик второй волны эмиграции.
 
 
 Глинка, Елизавета Петровна (Доктор Лиза; 1962—2016) — российский врач, филантроп.
 Глинка, Иван (1950—2004) — чехословацкий хоккеист, чехословацкий и чешский хоккейный тренер.
 Глинка, Иван Васильевич (1876—?) — русский педагог.
 
 Глинка, Иржи (род. 1944) — норвежский музыкальный педагог.
 Глинка, Исидор (1909—1983) — канадский биохимик украинского происхождения, глава Конгресса украинцев Канады.
 Глинка, Катажина (род. 1977) — польская актриса театра и кино, телеведущая.
 Глинка, Константин Дмитриевич (1867—1927) — академик, российский и советский геолог и почвовед.
 Глинка, Людмила Ивановна (в замужестве Шестакова) — младшая сестра М. И. Глинки, соратница и издательница его произведений.
 Глинка, Малгожата (род. 1978) — польская волейболистка.
 Глинка, Марек (род. 1996) — словацкий гандболист.
 Глинка, Мариан (1943—2008) — польский актёр, танцор, культурист и хореограф.
 Глинка, Мирослав (1972—2014) — словацкий хоккеист.
 Глинка, Михаил Иванович (1804—1857) — русский композитор.
 Глинка, Михал (род. 1991) — чехословацкий хоккеист.
 Глинка, Николай Леонидович (1882—1965) — российский и советский химик.
 Глинка, Ольга Германовна (род. 1972) — российский хореограф (фигурное катание).
 Глинка, Петер (род. 1978) — словацкий футболист.
 
 Глинка, Фёдор Николаевич (1786—1880) — русский поэт, публицист, декабрист.
  (1844—1918) — русская оккультистка, стоявшая у истоков распространения «Протоколов сионских мудрецов».
 Глинка, Яков Васильевич (1870—1950) — российский государственный деятель, советский художник.
 Глинка, Ярослав (род. 1976) — чешский хоккеист.

Двойная фамилия 
 
 Глинка-Янчевский, Станислав Казимирович (1844—1921) — инженер-капитан, писатель, публицист, редактор и общественный деятель.
 Лаврова-Глинка, Ксения Олеговна (род. 1977) — российская актриса театра и кино.

Топоним

Белоруссия 
 Глинка — деревня в Столинском районе Брестской области.
 Глинка — деревня в Петриковском районе Гомельской области.

Германия 
 Глинка — серболужицкое наименование сельского населённого пункта Куннерсдорф в городских границах Каменца, федеральная земля Саксония.

Казахстан 
 Глинка — название города Аксу (Ермак) до 1913 года.

Молдавия 
 Хлина — село в Бричанском районе.

Россия 
 Глинка — поселок в Советском районе Алтайского края.
 Глинка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Глинка — село в Хилокском районе Забайкальского края.
 Глинка — деревня в Тайшетском районе Иркутской области.
 Глинка — деревня в Шарыповском районе Красноярского края.
 Глинка — село в Сакском районе Крыма.
 Глинка — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Глинка — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Глинка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Глинка — село в Глинковском районе Смоленской области.
 Глинка — деревня в Сосновском районе Челябинской области.
 Глинка — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.

Украина 
 Глинка — село в Старобешевском районе Донецкой области.

Гидроним

Реки
 Глинка — река в России, приток Ангары.
 Глинка — река в России, приток Бадармы.
 Глинка — река в Бурятии, приток Нижнеберезовской.
 Глинка — река в Свердловской области, приток Режа.
 Глинка — река в Орловской области, приток Цона.

Озёра
 Глинка — озеро в Чернигове.
 Глинка — озеро в Киеве.

Железная дорога 
 Глинка — остановочный пункт Московской железной дороги (Смоленская область, Россия).
 Глинка—Навария — станция Львовской железной дороги (Львовская область, Украина).

Другое 
 «Глинка» — советский художественный фильм Лео Арнштама (1946).
 «Композитор Глинка» — советский художественный фильм Григория Александрова (1952).
 Песчаная Глинка — микрорайон Самары.
 (2205) Глинка — астероид главного пояса.
 Глинка трения — глинистая масса, образующаяся вдоль плоскости разрыва при движении его крыльев.

См. также 
 
 
 Боровая Глинка
 Новая Глинка
 
 Почтовая Глинка
 Старая Глинка